Несторов е българско фамилно име. Може да се отнася за някой от следните българи.
 Бончо Несторов (1906 – 1987), български писател и журналист
 Георги Несторов (1913 – 2004), български геофизик и радиоинженер
 Димитър Несторов (1890 – 1968), българо-македонски лекар и политик
 Иван Несторов, няколко души с това име
 Станислав Несторов (1949 – 2021), български ортопед-изобретател
 Христо Несторов (1903 – 1954), български анархист

Български фамилни имена